Norroy ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden im Nordosten Frankreichs:

 Norroy im Département Vosges
 Norroy-le-Veneur im Département Moselle
 Norroy-le-Sec im Département Meurthe-et-Moselle
 Norroy-lès-Pont-à-Mousson im Département Meurthe-et-Moselle

Siehe auch
 Noroy
 Norroy and Ulster King of Arms